Jan Matthys (regisseur), Belgisch televisieregisseur
 Jan Matthys (fotograaf), Belgisch fotograaf en acteur